Lechia (lub Lechistan) – dawne, a także alternatywne określenie Polski, wciąż reprezentowane w kilku językach wschodniej Europy oraz Bliskiego Wschodu
 Lechia – producent kosmetyków Nivea w Poznaniu (inne nazwy: Pollena-Lechia, Beiersdorf-Lechia S.A., Nivea Polska S.A.)
 Lechia – poznańska korporacja akademicka

Kluby sportowe:
 Lechia Dzierżoniów
 Lechia Gdańsk
 Lechia/Olimpia Gdańsk
 Lechia/Polonia Gdańsk
 Lechia Kielce (1920–1948)
 Lechia Kielce (1955–1988)
 Lechia Kostrzyn
 Lechia Lwów
 Lechia 06 Mysłowice
 Lechia Rokitnica
 Lechia Piechowice
 Lechia Tomaszów Mazowiecki
 Lechia Zielona Góra

Zobacz też 

 Lech (postać legendarna)
 turbosłowianie